Сезон 2011/2012 является 12-м розыгрышем чемпионата Евролиги по баскетболу под эгидой УЛЕБ и 55-м турниром среди сильнейших клубных команд Европы. В сезоне 2011/12 за победу борются 24 клуба, два из которых прошли в основную стадию через квалификационный раунд среди 16 команд. Финал четырёх Евролиги состоялся в Стамбуле (Турция).

Состав Евролиги 2011/12 
13 обладателей долгосрочных лицензий А, действующих по сезон 2011/12 включительно, действующий обладатель Кубка Европы  «УНИКС» (лицензия С), и 10 команд с однолетними лицензиями В — 8 команд сразу попадают в групповой турнир, а два оставшихся места будут разыграны в квалификации с участием 16 клубов по системе плей-офф.

 Олимпия Милан сыграл в основном турнире вместо Лоттоматика (Виртус).

 Донецк, Туров и Цибона заменили в квалификации Будучност, КРКА и Лейден.

Формат 
Формат Евролиги состоит из пяти этапов. В квалификационном раунде разыграны два места с участием 16 клубов по системе плей-офф. На групповом этапе 24 команды разделены путём жеребьёвки на 4 группы по 6 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По четыре лучших команды из каждой группы выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 команды в каждой группе. На этом этапе команды также играют друг с другом по два матча внутри групп. Клубы, занявшие два первых места в каждой группе выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до трех побед. Последним этапом является турнир Финал четырёх, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка регулярного сезона Евролиги прошла 7 июля 2011 года в городе Барселона, Испания. 24 команды были разделены на 4 группы. Жеребьёвка проводилась с рассеиванием по «корзинам», причём «посев» осуществлялся по результатам трёх предыдущих сезонов. Первую «корзину» составили «Барселона», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Реал Мадрид».

Квалификационный раунд 

В квалификационном раунде были разыграны два места в регулярном сезоне Евролиге 2011/2012 с участием 16 клубов по системе плей-офф. Он состоял из трёх кубковых раундов по формуле турнира финал восьми. Квалификационный раунд прошел с 28 сентября по 2 октября 2011 года. Команды отборочного раунда А сыграли в Вильнюсе. Команды отборочного раунда В проводили встречи в Шарлеруа. По итогам квалификационного раунда в регулярный сезон Евролиги 2011/2012 вышли турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Спиру Шарлеруа».

Отборочный раунд А

Отборочный раунд B

Регулярный сезон

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Топ 16 

Участники (в скобках указан тур, в котором клуб завоевал путёвку в ТОП-16) :

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

1/4 финала 

Участники (в скобках указан тур, в котором клуб завоевал путёвку в 1/4 финала) :

Четвертьфиналы пройдут с 21 марта по 5 апреля 2012 года.

Серии пройдут по схеме «2-2-1» до трёх побед. Клубы, указанные первыми, имеют преимущество своей площадки.

* 5-й матч в сериях если потребуется.

«Финал четырёх» 

«Финал четырёх» проходил в Стамбуле (Турция) 11 и 13 мая 2012 года.

Награды

Награды по итогам сезона 
MVP Сезона
  Андрей Кириленко (ЦСКА Москва)
MVP Финала четырёх
  Вассилис Спанулис (Олимпиакос)
Приз им. Альфонсо Форда лучшему снайперу
  Бо Маккалеб (Сиена Монтепаски)
Лучший оборонительный игрок
  Андрей Кириленко (ЦСКА Москва) 
Восходящая звезда
  Никола Миротич (Реал Мадрид)

Первая символическая пятерка

Вторая символическая пятерка

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

ТОП-16

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Баскетбол. Еврокубки 2011/12

Евролига 2011/2012